Mongolisch voetbalelftal (mannen)
 Mongolisch voetbalelftal (vrouwen)